Omar González es el nombre de varias personas:

 Omar González (futbolista), el futbolista estadounidense;
 Omar González (baloncestista), el baloncestista puertorriqueño;
 Omar González Onostre, el vocalista de la banda musical de rock boliviana Octavia;